Ягер — фамилия:

 Ягер, А. — русский конькобежец.
 Де Ягер, Корнелис (1921—2021) — нидерландский астроном.
 Ягер, Кэрол (1960—1994) — самая тяжёлая женщина и один из самых тяжёлых людей в истории медицины.
 Ягер, Линн — модный дизайнер, журналистка.
 Де Ягер, Лод (Lodewyk de Jager; род. 1992) — южноафриканский регбист.
 Ягер, Майя (род. 1991) — датская лучница,.
 Ягер, Петер (род. 1957) — нидерландский футболист.

См. также 
 Джегер, Игер, Йегер — фамилии, также иногда передаваемые на русский как Ягер.